Svenska mästerskapet i ishockey för damer 1991 var det fjärde officiella svenska mästerskapet i ishockey för damer. Till turneringen kom 16 lag som möttes i fyra poolspel. Ett lag från varje poolgrupp gick vidare till slutspel. I finalen möttes Nacka HK och Alvesta SK. Nacka vann sitt fjärde SM-guld med 9–0.

Poolspel
Pool A
Spelades i Husum 23–24 februari.

Pool B
Spelades i Hedemora 23–24 februari.

Pool C
Spelades i Farsta 23–24 februari.

Pool D
Spelades i Veddige 23–24 februari.

Slutspel
Slutspelet hälls i Alvesta 2 och 3 mars.

Se även
 Division I i ishockey för damer 1990/1991

Källor

Ishockeysäsongen 1990/1991
Sport i Sverige 1991
Svenska mästerskapet i ishockey för damer